Pristen (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Pristen (Kursk), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Kursk

 Pristen (Belgorod, Rowenki), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Rowenki
 Pristen (Belgorod, Schebekino, Werchneberjosowo), Weiler in der Oblast Belgorod, Rajon Schebekino, Landgemeinde Werchneberjosowo
 Pristen (Belgorod, Schebekino, Grafowka), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Schebekino, Landgemeinde Grafowka
 Pristen (Belgorod, Waluiki), Dorf in der Oblast Belgorod, Rajon Waluiki
 Pristen (Kursk, Lgow), Dorf in der Oblast Kursk, Rajon Lgow

Pristen ist außerdem:
 eine Form des deutschen Namens der Gemeinde Přestanov in Tschechien (auch Priesten)
 der Name einer Schmetterlingsgattung aus der Familie Chrysopeleiidae, siehe Pristen (Gattung)